Chulumani (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Chulumani (plaats), een plaats in deze gemeente